Le terme tub désigne une baignoire, un bassin ou une cuvette. Il prend le plus souvent la forme d'une bassine plate en zinc, dans laquelle on fait ses ablutions...

Œuvres :
 Le Tub, tableau d'Edgar Degas de 1886
 Le Tub, tableau d'Anders Zorn de 1888

L'abréviation TUB peut désigner :
 Transports urbains du Barrois (Bar-le-Duc) 
 Transports urbains du Bassin (Decazeville) ;
 Transports urbains du Beauvaisis, ancien nom du réseau Corolis (Beauvais) ;
 Transports urbains blaisois, ancien nom du réseau Azalys (Blois) ;
 Transports urbains de Briançon ;
 Transports urbains de Bellegarde-sur-Valserine, ancien nom du réseau Mobi'Vals (Valserhône) ;
 Transport urbain bergeracois (Bergerac) ;
 Transports urbains de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, ancien nom du réseau de bus de Bourg-en-Bresse devenu Rubis depuis  ;
 Transports urbains briochins (Saint-Brieuc) ;
 Transport urbain bondynois (Bondy), le nom commercial de la ligne de bus 546 exploitée par la RATP ;
 Université technique de Berlin ;
 Un véhicule utilitaire produit par Citroën de 1939 à 1941, puis par extension, un autre  véhicule : le Citroën Type H.

Sigle de 3 caractères